In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale barbadiana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Collegamenti esterni

 
Barbados